«Температура языка: Наши девятнадцать лет» () — южнокорейский сериал, премьера которого состоялась 13 февраля 2020 года.

Сюжет 
В то время, как оценки на экзаменах определяют оценку вашей жизни, все ученики старшей школы очень переживают за свои результаты. Не исключением является и главная героиня дорамы У Джина со своими друзьями. Девушка усердно учится, но давление со стороны преподавателей, друзей и семьи продолжает нарастать. Особенно возрастает волнение, когда Джина с одноклассниками узнают, что за 100 дней до начала важного экзамена пропадает лучший ученик класса. С этого момента, жизнь молодых людей кардинально меняется.

В ролях

В главных ролях 

 Джин Джи-хи в роли У Джин-а
 Кан Мин-а - Хан Ю-ри
 Нам Юн Су в роли Ли Чан Сола
 Пак Се Хён - Со Ын Бин
 Ким Сон Хён - Ким До Юн
 Дано - как Шин Кан Ук

Второстепенные роли

Средняя школа Хэмиля 

 Пак Се Джин в роли Хван Сера
 Пак Се Вон в роли Бан Хё Чжон
 Ли Джу Хён в роли Сон Ми Ён
 Юн Дон Сон - классный руководитель.

Семья Джины Ву 

 Ким Е-джи в роли У Джин-сола, старшей сестры Джин-а
 Со Хи Чжон в роли Ким Сун Мён, матери Джин А
 Ли Сон-иль, как отец Джин-а

Семья Хан Ю Ри 

 Джи Хан-а - мать Юрия

Семья Ким До Юн 

 Ли Сын-ён в роли матери До Юна

Средняя школа Мёнвон 

 Ким Ха-Ран в роли Ким Ха-Ын, школьной подруги Юри.
 Чун Хи-джу в роли Чхве Со Юн, школьной подруги Юрия.

Примечания